Длиннохво́стая зелёная попуга́йная амади́на () — птица из рода Попугайных амадин (Erythrura) семейства Астрильдовых (Estrildidae). Распространены в Юго-Восточной Азии: Малайзии, Брунейе, Камбодже, Индонезии, Лаосе, Бирме, Таиланде. Общая площадь распространения — около 100 млн км2. Естественные места обитания — субтропические или тропические горные и равнинные влажные леса.

Примечания

Ссылки 
 BirdLife Species Factsheet  
  
 Карта ареала длиннохвостой зелёной попугайной амадины

Попугайные амадины
Животные, описанные в 1788 году
Птицы Азии